Alex Gogić – calciatore cipriota
 Goran Gogić – calciatore serbo
 Siniša Gogić – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo naturalizzato cipriota